Помера́нцев () — російське прізвище. Може походити від померанец («померанч», «померанець»).

Персоналії 
 Ігор Померанцев ( 1948) — російський прозаїк, поет, журналіст, правозахисник, радянський дисидент
 Микита Померанцев ( 1955) — радянський і російський актор.
 Пітер Померанцев ( 1977) — британський журналіст, телевізійний продюсер і письменник. Син Ігоря Померанцева.
 Померанцев Юрій Борисович ( 1923) — радянський і казахстанський актор театру та кіно, режисер, громадський діяч.

Російські прізвища